Аэропорт Акиак (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в городе Акиак (Аляска), США.

По данным статистики Федерального управления гражданской авиации США услугами Аэропорта Акиак в 2007 году воспользовалось 1983 пассажира, что на 34 больше аналогичного показателя за 2006 год (1483 человека).

Инфраструктура 
Аэропорт Акиак занимает площадь в 24 гектар, расположен на высоте 9 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 3/21 размерами 974 x 23 метров с гравийным покрытием.

Авиакомпании и пункты назначения

Примечания

Ссылки 
 FAA Alaska airport diagram (GIF)

Аэропорты Бетела